Большие Кабаны — село в Лаишевском районе  Республики Татарстан Российской Федерации. Входит в состав Большекабанского сельского поселения.

География 
Село находится на автомобильной дороге Казань — Оренбург, в 38 километрах к северо-западу от города Лаишево.

История 
Село основано в период Казанского ханства.

В дореволюционных источниках известно также под названием Введенское. До 1860-х годов жители относились к категории государственных крестьян (бывшие экономические, до 1764 года — монастырские). Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, овчинным и кузнечным промыслами. В 1840 году в Больших Кабанах была открыта школа Министерства государственных имуществ, в 1869 году преобразованная в земскую.

В начале XX века здесь функционировали Спасо-Преображенская церковь (построена ориентировочно в первой половине XVIII века; памятник архитектуры), 5 ветряных мельниц, 2 крупообдирки, 2 кузницы, казённая винная и 8 мелочных лавок. В этот период земельный надел сельской общины составлял 4055,1 дес. До 1920 года село входило в Столбищенскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Арского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 года в Казанском сельском, с 4 августа 1938 года в Столбищенском, с 26 марта 1959 года в Лаишевском, с 1 февраля 1963 года в Пестречинском, с 12 января 1965 года в Лаишевском районах.

Население

Экономика 
Молочное скотоводство.

Социальная инфраструктура 
Средняя школа, дом культуры, библиотека.

Транспорт

Автобус 
Около Больших Кабанов совершает остановку пригородный маршрут № 197 (бывший № 97, «автовокзал Восточный» — «аэропорт Казань»).

Примечания 

Населённые пункты Лаишевского района